Un flotteur est un élément qui flotte ou qui fait flotter.

 Le flotteur est un élément de bateau (par exemple d'un trimaran), ou d'hydravion.
 Le flotteur chez certaines algues brunes, vésicule renflée leur permettent de flotter.
 Le flotteur est une partie de chasse d'eau.
 Le flotteur est une partie de ligne de pêche qui empêche l'hameçon de s'enfoncer dans l'eau.
 En France, les flotteurs étaient les hommes dont le métier consistait à retirer de l'eau les bois flottant sur l'Yonne.